Il doppio del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Mark Kratzmann che hanno battuto in finale Udo Riglewski e Michael Stich 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (secondo turno)
 Kevin Curren /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (Campioni)
 Neil Broad /  Gary Muller (quarti di finale)

 Paul Annacone /  Kelly Evernden (semifinali)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Cássio Motta /  Tim Wilkison (semifinali)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1990